XV Юніорський чемпіонат світу з хокею з шайбою — 15-й розіграш чемпіонату світу з хокею серед юніорських команд, який відбувся з 18 по 28 квітня 2013-го року в російському місті Сочі. Всі матчі зіграли на двох аренах, які в лютому 2014-го року стали місцем проведення турніру Зимової Олімпіади.

Чемпіоном, утретє у своїй історії, стали родоначальники гри — юніорська збірна команда Канади. У фінальному поєдинку «кленові листки» здолали американців, які не знали собі рівних на чотирьох попередніх турнірах.

Найкращим бомбардиром і найціннішим гравцем чемпіонату став один із наймолодших його учасників — 16-річний Коннор Макдевід.

Регламент змагань 

Згідно з регламентом змагань, 10 команд, що поділені на дві групи, проводять по чотири зустрічі всередині групи за круговою системою. Однак за новими правилами для юніорських та молодіжних чемпіонатів світу, котрі вперше були застосовані саме в Сочі, перші чотири команди з кожної групи потрапляють в чвертьфінал. В 1/4 фіналу переможець однієї з груп грає проти 4-ї команди з іншої групи, 2-а команда — проти 3-ї і т. д. Команди, що посіли останні місця у своїх групах проводять серію поєдинків до двох перемог. Збірна, котра зазнала двох поразок залишає елітний дивізіон.

Склад груп

Попередній раунд 

Час початку усіх матчів місцевий (UTC+4)

Група A

Група B

Серія на вибування 

 Програвши серію до двох перемог, юніорська збірна команда Латвії залишила елітний дивізіон.

Плей-оф

Чвертьфінали

Півфінали

Матч за 3-є місце

Фінал

Статистика

Бомбардири 
Список 10 найкращих гравців, сортованих за очками.

Джерело: iihf.com

Найкращі воротарі 
Список п'яти найращих воротарів, сортованих за відсотком відбитих кидків. У список включені лише ті гравці, які провели щонайменш 40% хвилин.

Джерело: iihf.com

Нагороди 

Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
Найкращий воротар:  Юусе Сарос
Найкращий захисник:  Стівен Сантіні
Найкращий нападник:  Коннор Макдевід

Судді 
ІІХФ обрала 12 головних суддів і 10 лінійних для забезпечення судійства на чемпіонаті світу:

Головні судді
 Тобіас Бйорк
 Маркус Брілл
 Петер Гебей
 Рене Граділ
 Якоб Грумсен
 Ігор Дремель

Головні судді
 Андреас Кох
 Ярі Леппаалхо
 Тімоті Мейер
 Роберт Мюлльнер
 Стів Пепп
 Євген Ромасько

Лінійні судді
 Василь Каляда
 Кенджі Косака
 Йоп Леермакерс
 Фрейзер Макінтайр
 Едуард Метальніков

Лінійні судді
 Пасі Ніємінен
 Генрік Піглблад
 Маріуш Шмура
 Рудольф Тосеновьян
 Метт Трауб
|}

Дивізіон І

Група А 
Матчі пройшли у Азіаго (Італія) 7 — 13 квітня.

Група В 
Матчі пройшли у Тихи (Польща) 14 — 20 квітня.

Дивізіон ІІ

Група А 
Матчі пройшли у Таллінні (Естонія) 31 березня — 6 квітня.

Група В 
Матчі пройшли у Белграді (Сербія) 9 — 15 березня.

Дивізіон ІІІ

Група А 
Матчі пройшли у Тайбеї (Республіка Китай) 11 — 16 березня.

Група В 
Матчі пройшли в Ізміті (Туреччина) 11 — 16 березня.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 

2013 у хокеї з шайбою
Хокей у Росії
Чемпіонат світу з хокею із шайбою (юніори)